Нёвик () — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Нёвик () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Нёвик () — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта